Словари лингвистических терминов

См.: Лингвистика.

Словари

Одноязычные словари (с толкованиями на русском языке) 
 
 
 
 
 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.) (также содержит статью «Словари лингвистических терминов»).

Многоязычные словари (с толкованием на русском языке) 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

Многоязычные словари (без толкований) 
 
 
 Хворостин Д. В. Англо-русский словарь лингвистических терминов. — Челябинск: Записки лингвиста, 2007. — 113 с.

Многоязычные словари (с толкованиями на иностранных языках)

Литература 
  (в пер.)
 

Словари

Библиографии